De 21e editie van het Europees kampioenschap badminton werd georganiseerd door de Deense stad Herning. Het toernooi duurde van 16 april 2008 tot en met 20 april 2008.

De Nederlanders behaalden kwartfinaleplekken op de enkelspelen. Geen enkele Belg behaalde een kwartfinalepositie.

Met drie gouden, drie zilveren en twee bronzen medailles was Denemarken het best presterende land, gevolgd door Engeland en Duitsland.

Medaillewinnaars

Uitslagen

Mannen enkel
Het mannen enkel toernooi is gewonnen door de Deen Kenneth Jonassen.

Vrouwen enkel
Het vrouwen enkel toernooi is gewonnen door de Duitse Xu Huaiwen.

Mannen dubbel
Het mannen dubbel toernooi is gewonnen door het Deense koppel Lars Paaske & Jonas Rasmussen.

Vrouwen dubbel
Het vrouwen dubbel toernooi is gewonnen door het Deense koppel Kamilla Rytter Juhl & Lena Frier Kristiansen.

Gemengd dubbel
Het gemengd dubbel toernooi is gewonnen door het Engelse koppel Anthony Clark & Donna Kellogg.

Medaille klassement

Externe links 
 European Championships 2008 resultaten op tournamentsoftware.com

Badminton in 2008
Europese kampioenschappen badminton
Badminton
Sport in Herning